En komikers uppväxt kan syfta på:

 En komikers uppväxt – en svensk roman från 1992, skriven av Jonas Gardell
 En komikers uppväxt (TV-serie) – en svensk miniserie från 1992, regisserad av Jonas Cornell
 En komikers uppväxt (film) – en svensk film från 2019, regisserad av Rojda Sekersöz